Good Morning Revival — четвёртый студийный альбом американской поп-панк-группы Good Charlotte, издан 27 марта 2007 года на Daylight Records, после выпуска лейбл прекратил работу с коллективом. Альбом является первой работой группы с новым барабанщиком Дином Баттеруортом.

Список композиций

Стандартное издание 
 «Good Morning Revival» — 0:56 (Joel Madden, Benji Madden)
 «Misery» — 3:49 (Benji Madden, Joel Madden, Don Gilmore)
 «The River» (featuring M. Shadows & Synyster Gates) — 3:15 (Benji Madden, Joel Madden)
 «Dance Floor Anthem» — 4:04 (Benji Madden, Joel Madden, Don Gilmore)
 «Keep Your Hands Off My Girl» — 3:25 (Benji Madden, Joel Madden)
 «Victims of Love» — 3:45 (Joel Madden, Benji Madden, Don Gilmore)
 «Where Would We Be Now» — 3:58 (Billy Martin, Joel Madden, Benji Madden)
 «Break Apart Her Heart» — 3:19 (Benji Madden, Joel Madden, Don Gilmore, Paul Thomas)
 «All Black» — 4:19 (Benji Madden, Joel Madden, Don Gilmore)
 «Beautiful Place» — 3:50 (Benji Madden, Joel Madden, Don Gilmore)
 «Something Else» — 3:19 (Benji Madden, Joel Madden, Don Gilmore)
 «Broken Hearts Parade» — 3:15 (Joel Madden, Benji Madden, Don Gilmore)
 «March On» — 3:13 (Benji Madden, Joel Madden, Don Gilmore)

iTunes издание 
 Все треки стандартного издания
 «The River» (acoustic version) (iTunes bonus track) — 3:32
 Буклет из Good Morning Revival

Японское издание 
 Все треки стандартного издания
 Бонус треки
 «Keep Your Hands Off My Girl» (Broken Spindles Remix) (Bonus track) — 4:35
 «Face the Strange» (bonus track) — 2:59

Чарты и сертификация

Примечания 

Альбомы Good Charlotte
Альбомы Epic Records
Альбомы поп-панка